Asperula — рід квіткових рослин родини маренових. Він містить 87 видів і має широку територію поширення від Європи, Північної Африки, помірної та субтропічної Азії до Австралазії.

В Україні ростуть: маренка польова (Asperula arvensis), маренка крейдяна (Asperula cretacea), маренка рожева (Asperula cynanchica), маренка запашна (Asperula graveolens), маренка румелійська (Asperula rumelica), маренка полегла (Asperula supina), маренка волова (Asperula taurina), маренка ніжна (Asperula tenella), маренка сіроплода (Asperula tephrocarpa), маренка фарбувальна (Asperula tinctoria), Asperula tournefortii

Види 

 Asperula acuminata I.Thomps.
 Asperula albiflora Popov
 Asperula ambleia Airy Shaw
 Asperula anatolica M.Öztürk
 Asperula arvensis L.
 Asperula assamica Meisn.
 Asperula asterocephala Bornm.
 Asperula asthenes Airy Shaw & Turrill
 Asperula azerbaidjanica Mam, Shach & Velib.
 Asperula badachschenica Pachom.
 Asperula balchanica Bobrov
 Asperula bargyli Gomb.
 Asperula botschantzevii Pachom.
 Asperula brachyantha Boiss.
 Asperula charophyton Airy Shaw & Turrill
 Asperula ciliatula Pachom.
 Asperula cilicia Hausskn. ex Ehrend.
 Asperula comosa Schönb.-Tem.
 Asperula conferta Hook.f.
 Asperula congesta Tschern.
 Asperula cunninghamii Airy Shaw & Turrill
 Asperula cymulosa (Post) Post
 Asperula czukavinae Pachom. & Karim
 Asperula dasyantha Klokov
 Asperula euryphylla Airy Shaw & Turrill
 Asperula fedtschenkoi Ovcz. & Tschernov
 Asperula fragillima Boiss. & Hausskn.
 Asperula friabilis Schönb.-Tem.
 Asperula galioides M.Bieb.
 Asperula gemella Airy Shaw & Turrill
 Asperula geminifolia F.Muell.
 Asperula glabrata Tschern.
 Asperula glomerata (M.Bieb.) Griseb.
 Asperula gobica Govaerts
 Asperula gracilis C.A.Mey.
 Asperula gunnii Hook.f.
 Asperula hoskingii I.Thomps.
 Asperula insignis (Vatke) Ehrend.
 Asperula insolita Pachom.
 Asperula involucrata Wahlenb.
 Asperula karategini Pachom. & Karim
 Asperula kotschyana (Boiss. & Hohen.) Boiss.
 Asperula kovalevskiana Pachom.
 Asperula kryloviana Sergeev
 Asperula laevigata L.
 Asperula lasiantha Nakai
 Asperula libanotica Boiss.
 Asperula majoriflora Borbás ex Formánek
 Asperula minima Hook.f.
 Asperula molluginoides (M.Bieb.) Rchb.
 Asperula nuratensis Pachom.
 Asperula oblanceolata I.Thomps.
 Asperula oppositifolia Regel & Schmalh.
 Asperula orientalis Boiss. & Hohen.
 Asperula pauciflora Tschern.
 Asperula perpusilla Hook.f.
 Asperula podlechii Schönb.-Tem.
 Asperula polymera I.Thomps.
 Asperula popovii Schischk.
 Asperula prostrata (Adams) K.Koch
 Asperula pugionifolia Tschern.
 Asperula pulchella (Podlech) Ehrend. & Schönb.-Tem.
 Asperula pusilla Hook.f.
 Asperula rechingeri Ehrend. & Schönb.-Tem.
 Asperula rezaiyensis Schönb.-Tem.
 Asperula scabrella Tschern.
 Asperula scoparia Hook.f.
 Asperula seticornis Boiss.
 Asperula setosa Jaub. & Spach
 Asperula sherardioides Jaub. & Spach
 Asperula sordide-rosea Popov
 Asperula strishovae Pachom. & Karim
 Asperula suavis Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.
 Asperula subsimplex Hook.f.
 Asperula subulifolia Airy Shaw & Turrill
 Asperula syrticola (Miq.) Airy Shaw & Turrill
 Asperula szovitsii Ehrend. & Schönb.-Tem.
 Asperula taurina L.
 Asperula tenuissima K.Koch
 Asperula tetraphylla (Airy Shaw & Turrill) I.Thomps.
 Asperula tinctoria L.
 Asperula trichodes J.Gay ex DC.
 Asperula trifida Makino
 Asperula tymphaea T.Gregor, Meierott & Raus
 Asperula virgata Hub.-Mor. ex Ehrend. & Schönb.-Tem.
 Asperula wimmeriana Airy Shaw & Turrill
 Asperula xylorrhiza Nábelek

Примітки 

Роди рослин
Маренові